Les sept arts sont une classification des arts, établie en 1969 par le philosophe Étienne Souriau en se basant sur sept caractéristiques sensorielles. Contrairement à d'autres classifications plus anciennes établies par les philosophes Alain et Schelling, celle plus tardive d'Étienne Souriau tente une classification plus générale, essayant d'englober tous les genres artistiques (anciens, actuels et même futuristes) et les formes possibles et les classe en sept catégories.

L'appellation « sept arts » s'appuie sur l'utilisation courante de l’expression septième art pour désigner le cinéma. Les appellations huitième art, neuvième art et dixième art étaient soit non-reconnues à l'époque de Souriau, soit peu utilisées dans le langage courant. Aussi, « sept arts » est une formule se rapportant à la tradition d'attacher un sens mystique au nombre sept, fréquemment considéré comme un nombre positif voire sacré.

La classification des sept arts

Classification populaire des arts 

  : architecture ;
  : sculpture ;
  : arts visuels (peinture, dessin, etc.) ;
  : musique ;
  : littérature (poésie ou dramaturgie) ;
  : arts de la scène (théâtre, danse, mime, cirque, humour) ;
  : cinéma ;

Pour les arts récents, plusieurs furent généralement qualifiés de « huitième » ou « neuvième art » sans considération pour leur ancienneté : la radio, la télévision, la photographie, la bande dessinée  ou le jeu vidéo.

Classification d'Étienne Souriau 
Après plusieurs tentatives et propositions voire querelles sur la classification des arts ou sur la comparaison des arts, Étienne Souriau a proposé sa classification qu'il voulait totale et générale dans son livre La Correspondance des arts, éléments d'esthétique comparée (1969), où il distingue sept classes d'art d’après leurs caractéristiques sensorielles (la saillie, la ligne, la couleur, la mélodie, le mouvement, la prononciation et la lumière). Chaque classe peut produire un art sur deux niveaux, représentatif/abstrait, c'est-à-dire : 
 sculpture/architecture ;
 dessin/arabesque ;
 peinture représentative/peinture pure ;
 musique dramatique ou descriptive/musique ;
 pantomime/danse ;
 littérature et poésie/prosodie pure ;
 cinéma et lavis photo/éclairage projections lumineuses.

Les œuvres artistiques composées 
Les produits artistiques peuvent regrouper un ou plusieurs éléments (arts), comme les chansons (poésie et musique) et les œuvres théâtrales, où les différents types d'arts se conjuguent pour présenter une œuvre plus complète, en influençant les spectateurs à travers la plupart de leurs sens. 

Dans ce sens, plusieurs artistes contemporains tentent de construire des œuvres composées comme celles de l’installation, de l’art vidéo, de multimédias et des œuvres audiovisuelles et numériques. Ainsi, Dominique Bozo, Président du Centre Georges-Pompidou, en présentant la collection vidéo du Musée national d'art moderne (La Collection Nouveaux Médias) a noté : .

Cette même idée est soulignée par Michael Rush en présentant l'art vidéo comme lieu de combiner les arts :

Notes et références

Annexes

Bibliographie 
 Cléo Armstrong, Groupe des auteurs, Groupes, Mouvements, Tendances de l'art contemporain depuis 1945, Paris, École nationale supérieure des beaux-arts, , 1990.
 Florence de Mèredieu, Arts et nouvelles technologies, art vidéo, art numérique, Éditions Larousse, 2003.
 Isabelle Ewig, Guitemie Maldonado, Lire l'art contemporain dans l'intimité des œuvres, Paris, Larousse, 2005.
 Catherine Francblin, Damien Sausset et Richard Leydier, L’ABCdaire de l'art contemporain, Paris, Flammarion, 2003.
 Michael Rush, L'art vidéo, traduit par Dominique Lablanche, Paris, Thames & Hudson, 2003.
 Étienne Souriau, La Correspondance des arts. Éléments d’esthétique comparée, Paris, Flammarion, 1969.
 Christine Van Assche (dir.), Vidéo et après : la collection vidéo du Musée national d'art moderne, Éditions Carré, Éditions du Centre Georges Pompidou, 1992.

Histoire de l'art
Esthétique
Lexique artistique 
Anthropologie de l'art